Фарс може да се отнася за:

 Фарс, провинция в Иран;
 Фарс, комедиен жанр през средновековието;